Línea 25 puede referirse a:
 Línea 25 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 25 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 25 de autobuses de Málaga.
 Línea 25 de autobuses de Madrid.
 Línea 25 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 Línea 25 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.